PC1 steht für:
 Papyrus Carlsberg 1, ein altägyptischer Papyrus
 Penske PC1, ein Formel-1-Rennwagen aus den 1970er Jahren
 Proprotein-Convertase 1, ein Enzym
 Eisklasse PC1

PC-1 steht für:
 Commodore PC-1, ein günstiger PC für den Heimgebrauch
 einen Ring von Unterwasserkabeln, der Japan mit den USA verbindet, siehe PC-1 (Seekabel)

PC1